Итиль (, , , , , , ) — тюркское название Волги. Исторически — это название нижнего течения Волги от устья до слияния с Камой, участка Камы до слияния с Белой и всего течения Белой. В качестве названия всей Волги применяется до сих пор чувашами, та­та­ра­ми, баш­ки­ра­ми и другими тюр­коя­зыч­ны­ми и монголоязычными народами.

Тюркское происхождение названия иногда ставится под сомнение. По одной из гипотез, название финно-угорское, точнее, появилось в угорской этноязыковой среде от гидронимического термина, близкого современному  — «морская вода». Затем термин был воспринят и адаптирован сменившими угров тюрками.

История 

Название Итиль сменило древние названия Волги, одно из которых, зафиксированное Птолемеем во II веке н. э. в форме Ра, позже было воспринято зарождающейся арабской картографией и географией. Новое название стало отражением значительных этнических изменений в период Великого переселения народов, когда в волжских степях стало преобладать тюркоязычное население. Появление названия, по оценке В. В. Бартольда, относится ко времени не позднее IV века. Одноимённое название (возможно, одно из названий) носил расположенный в устье Волги город, столица Хазарии — Атиль (Итиль).

В византийских источниках название, близкое , встречается с VI века. У Менандра (VI в.) Волга названа , у Феофилакта Симокатты (VI—VII вв.) — , в «Хронографии» Феофана (VIII—IX вв.) — . С IX—X веков название появляется в западноевропейских (Анастасий перевёл «Хронографию» Феофана на латынь в конце IX века) и с X века в арабских источниках. Как отмечает А. П. Новосельцев, название Волги в армянских источниках соответствует форме Атиль. Вместе с тем в еврейско-хазарских источниках название пишется с первой буквой «алев», но огласовка в начале слова отсутствует, поэтому историки принимают два варианта — Атиль и Итиль. В средневековом арабском, согласно пояснению в географическом словаре Йакута ар-Руми, обе гласные произносились через «и». В древнетюркском словаре название реки зафиксировано в формах:
 Edil, Idil — со ссылкой на Енисейские письменные памятники (Е 363);
 Etil, Itil — со ссылкой на словарь Махмуда Кашгарского (МК I 73) и памятник «Легенда об Огуз-кагане» (ЛОК 185).

Встречающиеся варианты этого названия («Итиль, Исиль, Атиль, Афиль»), отличающиеся в основном начертанием первой и второй буквы слова, Б. Н. Заходер объясняет тем, что название реки и хазарской столицы попало в арабо-персидскую письменность из чужого языка и добавляет:
…записывавшие это слово арабской графикой, очевидно, не знали, как изобразить имеющимися в их распоряжении графическими средствами первый гласный и второй согласный звуки. Лишь с течением временем орфографическая традиция приняла начертание Итиль, и Йакут в своем «Географическом словаре» уже приводит это начертание как обязательное, сопровождая слово подробным орфографическим наставлением.
 
Наиболее подробное средневековое описание реки оставила арабская география. Однако представления средневековых тюрков и арабов о русле реки на всём её протяжении не совпадали с современными, поэтому название Итиль не всегда можно отождествлять со всей Волгой. За верхнее русло Итиля принимались русла Камы (в нижнем течении) и Белой, отголоском чего является то, что в современном Башкортостане Белую часто называют Агидель (Ак-Идель,  — ).

Барбаро, описывая в сочинениях своё путешествие в Тану (с 1436 по 1452 год), использует только название Эдиль (Ледиль). Однако его современник Контарини многократно употребляет название Волга — в середине 1470-х годов он прибыл к устью этой реки из Дербента, жил в Астрахани, а затем вдоль этой реки шёл с посольским караваном в Москву.

Созвучное Итиль название сохранилось в башкирском, казахском, калмыцком, монгольском, татарском, чувашском, карачаево-балкарском и ногайском языках и присутствовало в чагатайском языке (в период его существования). В ряде языков — татарский, башкирский, чувашский и некоторые другие — историческое название применяется для всего течения Волги.

Этимология 
Чувашский языковед М. Р. Федотов, ссылаясь на работу О. И. Прицака, считает, что составными частями гидронима  () являются алтайский апеллятив äs (> в слове асла — «большой, всеобъемлющий, великий») плюс алтайский апеллятив *til<;*tal (~тюркско-монгольские tal ~ dal — «большая река; море; разлив, наводнение»).

Предметом обсуждения является гипотеза о связи происхождения названия реки с именем гуннского вождя Аттилы. Так, в 1990 году А. П. Новосельцев отмечал, что связь с именем Аттилы «ныне отрицается, так как имя Аттила не гуннское (и не тюркское), а производится от готского языка». Новосельцев предполагает финно-угорское происхождение названия «Атиль» из слова со значением «река», аргументируя это, в частности, применением до сих пор в Башкирии прежнего названия реки Белой и тем (ссылаясь на статью С. А. Аннинского), что предки башкир ещё в XIII веке говорили на угорском языке, понятном посетившим эти края венгерским миссионерам. Известно также венгерское название «Ателькуза» (, совр. ) для обозначения исторической области расселения древних венгров. Новосельцев, ссылаясь на сочинения Константина Багрянородного, переводит название «Ателькюзу» как Междуречье.

Р. Р. Челахсаев высказывается (с некоторой осторожностью) в пользу скифо-сарматского происхождения названия, обнаружив подходящее слово в осетинском языке. Он выводит название Итиль по наиболее важному характерному признаку этой реки для проживавшего на её берегах населения. Таким признаком Волги в прошлом могла быть сильная подверженность паводкам. Весенние разливы ограничивали передвижение кочевников-скотоводов и тем самым осложняли жизнь. Безумие и сумасшествие, которое представляла река, могло отразиться в её названии ( — ). То есть Итиль — «сумасшедшая, безумная река». Челахсаев, сомневаясь в тюркском происхождении названия, в частности отмечает, что лексема итиль в значении «большая река» имеется лишь у тюркоязычных народов Поволжья. В языках тюрков Средней Азии и Анатолии это слово не обнаружено — видимо в Поволжье это результат более позднего осмысления, а первоначальное значение слова или утеряно, или осталось неизвестным.

Р. Г. Ахметьянов возводит название к древнетюркскому слову со звучанием «Этиль» или «Эртиль», происхождение и первоначальный смысл которого неясны, а также указывает на возможную связь с гидронимом Иртыш.

По оценке Н. В. Беленова, версия о нетюркском происхождении названия наиболее последовательно сформулирована у Г. Шрамма и Я. Харматты. Г. Шрамм предполагает, что гидроним был заимствован тюрками у гуннов, язык которых рассматривается им как нетюркский. Однако Беленов считает обоснованной последовательную цепочку: гуннский язык — хазарский и булгарский языки (возможно, единый язык) — чувашский язык, и полагает, что гунны на многовековом пути миграции с востока до низовьев Волги вобрали и адаптировали большое количество изначально нетюркских элементов, и это отразилось на языке самих гуннов.

Беленов обращает внимание на упоминавшееся название реки у Феофилакта Симокатты в форме «Тиль». Если, как утверждает Беленов, принять толкование В. В. Напольских списка этнонимов в трактате Иордана «Гетика» (VI в.), то в трактате встречается название «Тил/Тиль» применительно к Волге, что уже может указывать на устойчивую к этому времени форму, предшествующую варианту «Итиль/Атыл». Ссылаясь на А. А. Камалова, Беленов отмечает, что в древнетюркских памятниках VIII века упоминается неизвестная река «Итиль/Идель», в которой нет оснований видеть Волгу, и допускает возможные до X века варианты вторичной этимологизации гидронима, в том числе:
 возведение гидронима к булгаро-чувашскому «атлы» — «широкий, просторный» (часто применяется по отношению к Волге в чувашском фольклоре) — как отражение одной из важнейших характеристик реки;
 связывание с именем предводителя гуннов — Аттилы, так как в среде чувашей ещё в конце XIX века передавались легенды о «древнем царе Атыле» — вожде родственного чувашам народа.

Принимая свидетельства Феофилакта Симокатты о том, что реку «Тиль» «тюрки называют Чёрной», Беленов делает вывод, что, по крайней мере, для каганатских тюрок (Симокатта писал именно о них), из среды которых впоследствии вышли носители огузских и кыпчакских языков, название «Итиль/Атыл» было чужим. Беленов полагает, что тюрки воспринимали Волгу как продолжение не только Камы, но и Иртыша, вследствие чего устоявшаяся традиция названия реки была перенесена на Волгу (название верховий Иртыша в тюркских языках Средней Азии — «Кара Ирцис», то есть «Чёрный Иртыш», а сам гидроним Иртыш, скорее всего, нетюркский).

По мнению Беленова, согласно современным этноисторическим концепциям, гидроним «Итиль/Атыл» был заимствован гуннами из угорской этноязыковой среды (угры появились в Среднем Поволжье раньше тюрок) и появился на несколько веков позже формы «Тил/Тиль», близкой современному  — «морская вода». К последнему термину ближе всего угро-мадьярская форма гидронима «Этел» (венгры называли Волгу «Атель/Этель»), а также встречающаяся в арабо-персидских сочинениях форма «Атл».

Примечания 
Комментарии

Источники

Ссылки 
 
 Әхмәтьянов Р. Г. Татар теленең этимологик сүзлеге: Ике томда. I том (А—Л). Этимологический словарь татарского языка: в двух томах. I том (А—Л). — Казан: Мәгариф — Вакыт, 2015. — С. 293—294.

Волга
Гидронимы